«Вождь краснокожих» () — юмористический рассказ-новелла американского писателя О. Генри, входящая в сборник «Коловращение» (), вышедший в 1910 году в издательстве Doubleday, Page & Company.

Сюжет 
Повествование ведётся от лица одного из героев — Сэма.

Действие рассказа происходит в одном из городков в американском штате Алабама. Двое мошенников, Сэм и Билл Дрисколл, остро нуждаются в деньгах. Для того, чтобы раздобыть их, они похищают девятилетнего мальчишку — сына богатого по местным меркам горожанина Эбенезера Дорсета, прячут ребёнка в пещере в лесу, а отцу намереваются отправить письмо с требованием выкупа в 2000 долларов. Однако мальчишка, называющий себя Вождём Краснокожих, принимает всё это за игру и считает, что находится в увлекательном походе, — он вовсе не стремится вернуться домой. Более того, он вовлекает Билла и Сэма в свою игру в индейцев — да так, что просто навязывает им свои правила. Комичность ситуации ещё больше возрастает от того, что злодеи оказываются совершенно беспомощными перед детской непосредственностью. Доведённый чуть ли не до отчаяния Билл, на которого в отсутствие Сэма сыплются все шишки, уже и не знает, как от этого Вождя избавиться и просто прогоняет паренька домой.

Однако мальчик и не думает уходить и возвращается к Сэму с Биллом. Тогда они решают снизить сумму выкупа до 1500 долларов и спешно отсылают письмо с угрозами, — уверенные, что родители парня деньги им выплатят, и мальчишку заберут. Но происходит невозможное: мистер Дорсет не только отказывается платить выкуп за своего enfant terrible, но предлагает двум «злодеям» самим заплатить ему 250 долларов за то, что он примет Джонни назад. В довершение всего оказывается, что передавать ребёнка необходимо только ночью, чтобы соседи, которым Джонни также успел надоесть своим поведением, этому не воспрепятствовали. Сэм с Биллом соглашаются.

Переводы 
Первые переводы произведений О. Генри на русский язык появились в 1915 году, позднее многократно переиздавались. Самый известный перевод этой новеллы на русский язык выполнен Н. Л. Дарузес.

Экранизации 
Новелла неоднократно экранизировалась в США и в других странах как в виде отдельных фильмов, так и в составе сборников киноновелл.
 «Похищение вождя краснокожих» () (Edison Manufacturing Company, 1911)
 «Вождь краснокожих и другие…» () (XX Century Fox, 1952)
 «Похищение вождя краснокожих» () (NBC, 1959)
 
 «Деловые люди» (Мосфильм, 1962)
 «Чертёнок с пушистым хвостом» (мультфильм, Мульттелефильм, 1985)
 «Похищение вождя краснокожих» () (Hallmark Entertainment, 1998)
 «Маски в криминале» (ОРТ/Первый канал, 2000)
 «Маша и Медведь — С волками жить…» (мультфильм, «Анимаккорд», 2010)
 «Вождь разнокожих» («Рекун-синема», 2012)
 «Ужасная Пенни» (англ. Penny Dreadful) (короткометражка, , 2013)

Влияние 
После выхода новеллы и её экранизаций сюжет о похитителях, вынужденных заплатить за то, чтобы вернуть похищенного домой, получил большое распространение в кинематографе и художественной литературе. Подобно другим работам О. Генри, «Вождь краснокожих» стал привычной культурной метафорой. Телесериалы, особенно для детей, часто показывают эпизоды, основанные на этой идее; примерами может служить персонаж Perfume из мультсериала «She-Ra: Princess of Power» или Louise Lamour в диснеевском «Чудеса на виражах» (в эпизоде под заголовком «The Ransom of Red Chimp») или же фильм «Деннис-мучитель».

Книга была дважды адаптирована в Советском Союзе — она вышла в виде экранизации, фильм «Деловые люди» Леонида Гайдая (в телеверсии есть три отличия от историй О. Генри) и антропоморфичный пародийный мультфильм, названный «Чертёнок с пушистым хвостом».
Уже в современной России этот сюжет послужил основой серии «С волками жить…» мультипликационного сериала «Маша и медведь».

См. также 
 «Деловые люди»
 «Чертёнок с пушистым хвостом»
 Enfant terrible

Примечания

Ссылки 

Произведения О. Генри
Повести 1910 года
Повести на английском языке